Seznam generalov Kopenske vojske ZDA.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Glej tudi 

Seznami generalov